Grand Prix Velké Británie 1971 (oficiálně XXIV The Woolmark British Grand Prix) se jela na okruhu Silverstone v Silverstonu ve Velké Británii dne 17. července 1971. Závod byl šestým v pořadí v sezóně 1971 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1971
Grand Prix Velké Británie